Тарасова, Ольга:
 Тарасова, Ольга Аслановна (1902—1982) — американская балерина армянского происхождения.
 Тарасова, Ольга Николаевна (род. 1971) — советская и российская конькобежка.
 Тарасова, Ольга Игоревна (после развода — Бузова; род. 1986) — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер, главный редактор.